Пейнсвилл () — название нескольких географических объектов.

Австралия 
 Пейнсвилл — город-курорт в Австралии

США 
 Пейнсвилл — невключённая территория в штате Индиана, США
 Пейнсвилл — невключённая территория в штате Калифорния, США
 Пейнсвилл — город в штате Миннесота, США
 Пейнсвилл — тауншип в штате Миннесота, США
 Пейнсвилл — деревня в штате Миссури, США